Taita bezeichnet

 Taita (Ethnie), Ethnie in Kenia
 Taita (Sprache), die Sprache des obigen Taita-Volks, siehe Taita (Ethnie)
 den Distrikt Taita in Südost-Kenia, siehe Taita-Taveta County
 Taita Hills, Gebirge in Südost-Kenia
 Taita Hills Game Sanctuary (Taita-Hills-Reservat), Wildreservat in den Taita Hills
 in der südamerikanischen Quechua-Sprache das Wort Vater
 in Ecuador als Namensvorsatz einige Vulkane, z. B. den Taita Imbabura und den Taita Chimborazo
 Taita Cristo, Film (1965, Peru/Argentinien)
 Taita (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland